Chiga peut désigner :
 les Kiga (ou Chiga), une population d'Ouganda
 le chiga, une langue bantoue